Coemac (fins al 2015 coneguda com a Grup Uralita), és una empresa multinacional de materials de construcció.
 Fibrociment, és un material de construcció que combina ciment amb amiant (asbest).
 Uralita (mineral), un mineral actualment desacreditat per l'Associació Mineralògica Internacional.

Pàgines de desambiguació